Die Agglomération d’Agen ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 10. September 2012 gegründet und umfasst 44 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Agen.

Historische Entwicklung 
Der ursprünglich als Communauté d’agglomération d’Agen gegründete Verband änderte mit Wirkung vom 1. Januar 2018 seinen Namen auf die aktuelle Bezeichnung.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 wurde der bisherige Gemeindeverband Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres aufgelöst und dessen Gemeinden in diesen Verband aufgenommen. Die Zahl der Mitglieder erhöhte sich auf 44.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Agen
Gemeindeverband im Département Lot-et-Garonne
Gegründet 2022